Рябцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рябцы — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Рябцы — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Рябцы — деревня в Починковском районе Смоленской области.

Украина 
 Рябцы — село в Черниговском районе Черниговской области.